Полевая Слободка — название населённых пунктов:

Украина 
 Полевая Слободка — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Полевая Слободка — село в Чудновском районе Житомирской области.